Роберт де Тосни () — имя ряда представителей англонормандского рода Тосни:

 Роберт де Тосни, известный также как Роберт I де Стаффорд (умер около 1088) — участник нормандского завоевания Англии, феодальный барон Стаффорд, шериф Стаффорда в 1086 году, сын Роджера II де Тосни, родоначальник первого дома Стаффордов.
 Роберт де Тодени (Тосни) (умер около 1093) — участник нормандского завоевания Англии, феодальный барон Бельвуар, возможно, сын Роджера I де Тосни.
 Роберт де Тосни (4 апреля 1276 — до 28 ноября 1309) — феодальный барон Фламстед с 1295 года, 1-й барон Тони с 1299 года, сын Рауля VII де Тосни, последний представитель старшей ветви рода Тосни.